Каммерер (, ) — німецьке та угорське прізвище.

Відомі носії:

 Аксель Каммерер (*1964) — колишній німецький хокеїст, нападник, та німецький хокейний тренер.
 Золтан Каммерер (*1978) — угорський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Максим Каммерер — вигаданий герой романів братів Стругацьких.
 Пауль Каммерер (1880—1926) — австрійський біолог.

Див. також 
 112233 Каммерер — астероїд головного поясу.

Німецькі прізвища
Угорські прізвища